Lütke-Westhues ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfons Lütke-Westhues (1930–2004), deutscher Springreiter 
 August Lütke-Westhues (1926–2000), deutscher Vielseitigkeitsreiter